Neopelomyia är ett släkte av tvåvingar. Neopelomyia ingår i familjen Canacidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Tvåvingar
Neopelomyia